Дюла́к () — французская фамилия.

Известные носители:
 Дюлак, Анри (1870—1955) — французский математик.
 Дюлак, Жермен (1882—1942) — французский кинорежиссёр, сценарист и теоретик кино.  
 Дюлак, Жозеф (1827—1897) — французский аббат, ботаник и археолог.
 Дюлак, Эдмунд (1882—1953) — французский и английский художник-иллюстратор и график.